Lāsh-e Juwayn är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Farah, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Lāsh-e Juwayn är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Lāsh-e Juwayn är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i Farah